Olendry ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Olendry (Grabica), Dorf der Gmina Grabica in der Woiwodschaft Łódź
 Olendry (Kępno), Dorf der Gmina Kępno in der Woiwodschaft Großpolen
 Olendry (Siemiatycze), Dorf der Gmina Siemiatycze in der Woiwodschaft Podlachien